Huković ist der Familienname folgender Personen:

 Mirjana Metikoš-Huković (* 1937), jugoslawische bzw. kroatische Chemikerin
 Seid Huković (1925–2001), jugoslawischer Pharmakologe